James Bower ist der Name folgender Personen:

 James Bower (* 1968), US-amerikanischer Metal-Gitarrist, siehe Jimmy Bower
 James Campbell Bower (* 1988), britischer Schauspieler und Sänger, siehe Jamie Campbell Bower